Marcora ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Marcora (1922–1983), italienischer Politiker
 Roberto Marcora (* 1989), italienischer Tennisspieler